

Відомі носії прізвища 
 Григорій Никорович (1859 — 1916) — український громадський та освітній діяч на Буковині.
 Олександра Никорович-Гнідезич (1913 — 41) — українська громадська та політична діячка, активна член Пласту та ОУН на Буковині.
 Сидонія Гнідий-Никорович (дівоче прізвище Ілюк; 1888 — 1957) — українська письменниця.
 Сильвестр Никорович (1905 — ? після 1953) — український громадський та студентський діяч Буковини, перший зв'язковий ОУН на Буковині, редактор часопису «Самостійної думки» у 1931–1937 роках.
 Юзеф Никорович — польський композитор та піаніст вірменського походження.
 Юліян Никорович (1832 — 1889) — український церковний діяч, священик, професор канонічного права у Перемиській духованій семінарії, редактор Шематизму Перемишльської греко-католицької єпархії за 1879 рік.